Literatura
 Tirant lo Blanc, novel·la cavalleresca escrita per Joanot Martorell i publicada a València el 1490.
 Tirant lo Blanc (personatge), protagonista de la novel·la homònima.
 Tirant lo Blanc (obra de teatre), adaptació teatral de Maria Aurèlia Capmany.
Cinema
 Tirant lo Blanc (pel·lícula), adaptació cinematogràfica de 2006 dirigida per Vicente Aranda.

Altres

 Associació Cívica Valenciana Tirant lo Blanc, entitat cultural fundada l'any 1991 a València.
 Tirant lo Blanc (joc de rol), adaptació creada el 1996 per Enric Grau i Ricard Ibáñez.